

Toponymie 

Coats (Caroline du Nord)
Coats (Kansas)
Rivière Coats
Terre de Coats

Patronymie 

Beth Coats (née en 1966), biathlète américaine
Claude Coats (1913-1992), artiste américain
Dan Coats (né en 1943),  homme politique et diplomate américain

Voir aussi 
Maladie de Coats
Observatoire Coats